David Benioff – scrittore e sceneggiatore statunitense
 Hugo Benioff – geofisico e inventore statunitense
 Marc Benioff – imprenditore statunitense
 Paul Benioff – fisico statunitense